Plumpsack steht für:

 Plumpsack (Schimpfwort) als altes Schmähwort
 Plumpsack (Spiel) oder Faules Ei als altes Kinderspiel